Kapadokija je lahko: 

 Kapadokija, antična pokrajina v Mali Aziji, sedaj v Republiki Turčiji
 Kapadokija (satrapija), provinca perzijskega Ahemenidskega cesarstva
 Kapadokija (rimska provinca), provinca Rimskega cesarstva
 Cappadocia, Abruzzo, občina v Italiji
 Cappadocia (TV nanizanka),  mehiška televizijska nanizanka